

Cinema
 I pagliacci – film del 1915 diretto da Francesco Bertolini
 I pagliacci – film del 1923 diretto da G.B. Samuelson e S.W. Smith
 I pagliacci – film del 1925
 I pagliacci – film del 1931 diretto da Joe W. Coffman
 I pagliacci – film del 1943 diretto da Giuseppe Fatigati
 I pagliacci – film del 1948
 I pagliacci – episodio del film Aria del 1987, diretto da Bill Bryden

Pagine correlate 
Pagliacci